Hickory bezeichnet:

 Hickory (Pflanze), eine Gattung von Bäumen
 Hickory-Golf, eine Variante des Golfsports

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hickory (Alabama)
 Hickory (Kentucky)
 Hickory (Louisiana)
 Hickory (Maryland)
 Hickory (Mississippi)
 Hickory (North Carolina)
 Hickory (Oklahoma)
 Hickory (Pennsylvania)
 Hickory (Tennessee)
 Hickory (Virginia)

Siehe auch:
 Hickory Flat
 Hickory Grove
 Hickory Grove Township
 Hickory Hills
 Hickory Township
 Hickory Valley
 Old Hickory
 Hickory Town, Kolonialname von Bonabéri, einer Bezirksgemeinde der kamerunischen Großstadt Douala